Ketubakia är ett släkte av svampar. Ketubakia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ketubakia